Vredeskapel (Den Haag), een kerk in Den Haag, Nederland
 Vredeskapel (Heerlen), een kapel in de gemeente Heerlen, Nederland
 Vredeskapel (Heerlerbaan), een kapel in de gemeente Heerlen, Nederland
 Vredeskapel (Meerssen), een kapel in Meerssen, Nederland
 Vredeskapel (Melderslo), een kapel in de gemeente Horst aan de Maas, Nederland
 Vredeskapel (Tegelen), een kapel in de gemeente Venlo, Nederland
 Vredeskapel (Utrecht), een voormalige kapel in Johannes Camphuysstraat 101 Utrecht, Nederland